Натуральне число 1387
 1387 рік до нашої ери
 1387 рік нашої ери